Тастыозек — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тастыозек (до 2007 г. — Красный Кордон) — аул в Буландынском районе Акмолинской области.
 Тастыозек — село в Кербулакском районе Алматинской области.
 Тастыозек — село в Карабалыкском районе Костанайской области.